O Alfa foi um periódico publicado na cidade de Rio Claro no início do século XX. Teve como uma de seus colaboradores o libertário Edgard Leuenroth.

Publicações em português
Alfa